Příjmení Kunze nosí více významných osobností:

 Hansjörg Kunze (* 1959) – východoněmecký atlet, běžec
 Johann Josef Kunze (1724–1800) – německý stavitel a architekt
 Michael Kunze (* 1943) – německý textař, libretista a spisovatel
 Reiner Kunze (* 1933) – německý spisovatel a překladatel